Reden-Reden ist der Familienname folgender Personen:
 Georg von Reden-Reden (1877–1946), Landwirt und Verbandsfunktionär
 Johann Wilhelm von Reden-Reden (1717–1801), Militär

Siehe auch:
 Reden